Ashington kan syfta på:

Geografi

Kanada
 Ashington Range – ett berg i British Columbia, Kanada

Storbritannien
 Ashington – en stad i Northumberland, England
 Ashington, Dorset – en ort i Poole, Dorset, England
 Ashington, Somerset – en ort i Somerset, England
 Ashington, West Sussex – en ort i West Sussex, England
 Ashington End – en ort i Lincolnshire, England